Теорема Гурвица о нормированных алгебрах — утверждение о множестве всех возможных алгебр с единицей, допускающих при введении скалярного произведения правило «норма произведения равна произведению норм» (нормированная алгебра). Установлена немецким математиком Гурвицем в 1898 году..

Формулировка 
Любая нормированная алгебра с единицей изоморфна одной из четырех алгебр: действительных чисел, комплексных чисел, кватернионов или октонионов.

Примечание 
Здесь нормированной алгеброй называется алгебра, для любых двух элементов  и  которой выполняется тождество , где  — произведение в алгебре,  — скалярное произведение.

Доказательство 
Доказательство теоремы содержится в книге .

Примечания

Литература 
 

Алгебра
Гурвица